Соревнования по борьбе на летних Азиатских играх 2006 года проходили с 3 по 14 декабря.

Общий медальный зачёт

Греко-римская борьба (мужчины)

Вольная борьба (мужчины)

Вольная борьба (женщины)

Ссылки 
 Wrestling Database 

2006